Pierres (Victor Hugo), een tekst van Victor Hugo

 Pierres (Calvados)
 Pierres (Eure-et-Loir)